World Matchplay 2010 (darts)
 World Matchplay 2010 (golf)